Ratschky steht für:

Orte:
 Ratschky (Bila Zerkwa), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa (ukrainisch Рачки)
 Ratschky (Schytomyr), Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr (ukrainisch Рачки)

Personen:
 Joseph Franz Ratschky, österreichischer Schriftsteller